Ah
 Ah, amperóra
 Ah, az ókori egyiptomi lélekfogalom része

AH
 AH, Alkotmányvédelmi Hivatal
 AH, az Air Algérie IATA-kódja